Rosenfeldt est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Hans Rosenfeldt (1964-), écrivain, acteur et présentateur suédois ;
  (1958-), homme politique allemand ;
  (1639-1710), amiral suédois ;
  (1935-), joueur de football allemand.

Divers 
 , manoir situé sur la commune de Vordingborg dans la région Sjælland au Danemark.

Patronyme germanique
Patronyme allemand